DJ Pierre ist der Künstlername folgender Personen:

 DJ Pierre (USA) (Nathaniel Pierre Jones; * 1965), US-amerikanischer House-DJ
 DJ Pierre (Belgien) (Pierre Noisiez; * 1973), belgischer Techno-DJ
 DJ Pierre (DJ, 1974) (Pierre Blaszczyk; 1974–2012), deutscher Techno-DJ
 DJ Pierre (* 1982), deutscher DJ und Radiomoderator, siehe Pierre van Hooven
 DJ Pierre (DJ, 1984) (Pierre Hirsch de Hesselle; * 1984), deutscher Schlager-DJ